Rosztov, jelentős történelmi város Oroszországban, a Jaroszlavli területen
 Rosztov-na-Donu, város Oroszországban, a Rosztovi terület székhelye